Orient puede referirse a:

 Orient, un poblado de la isla de Mallorca, España.
 Orient, un pueblo en el estado de Dakota del Sur, Estados Unidos.
 Orient, una ciudad en el estado de Iowa, Estados Unidos.
 Orient, una ciudad en el estado de Illinois, Estados Unidos.
 Orient, un pueblo en el estado de Maine, Estados Unidos.
 Orient, un pueblo en el estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Orient, una villa en el estado de Ohio, Estados Unidos.
 Orient, un pueblo en el estado de Washington, Estados Unidos.
 Orient, una marca japonesa de relojes y mecanismos de relojería.